Peñalba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñalba (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Peñalba (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar